

Australie 

 , une localité du Queensland, en Australie ;

Royaume-Uni 

 , un village du Dorset ;
 , une colline du Dorset ;
 , une colline du Dorset ;
 Black Down, une colline du Somerset ;
 , une colline du Sussex de l'Ouest, en Angleterre ;
 Blackdown, un village du Warwickshire ;
 les Blackdown Hills, une chaîne de collines entre le Devon et le Somerset, en Angleterre.